Ройен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ройен, Адриан ван (1704—1779) — нидерландский ботаник.
 Ройен, Давид ван (1727—1799) — нидерландский ботаник.
 См. также 
 Ройе
 Ройо